Натуральне число 1447
 1447 рік до нашої ери
 1447 рік нашої ери